Santaneros – abitanti di Santa Ana (Colombia)
Santaneros – abitanti di Santa Ana de Pusa